Droga ekspresowa S7 (Austria)
 Droga ekspresowa S7 (Polska)
 S7 – rodzaj pracy maszyny elektrycznej